Louis-Charles de Bourbon peut faire référence à :
Louis-Charles de Bourbon (1701-1775), fils de Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), duc du Maine ;
Louis-Charles de Bourbon (Naundorff) (1831-1899),  prétendant au trône de France.